Фолк — расхожее наименование некоторых музыкальных жанров, а также топоним и фамилия.

Музыка 
 Фолк — группа музыкальных жанров, включающая как традиционные направления, так и современные формы.
 Народная музыка (традиционная музыка) — музыкальный фольклор, музыкально-поэтическое творчество народа.
 Фолк-музыка (современный фолк) — жанр популярной музыки, который развился на основе народной музыки.

Топоним 
 Фолк — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота (США).
 Фолк — населённый пункт в штате Миннесота (США).

Фамилия 
 Фолк, Джастин (род. 1992) — американский хоккеист, защитник. Выступает за «Каролину Харрикейнз» в Национальной хоккейной лиге.
 Фолк, Джастин (род. 1988) — канадский хоккеист, защитник. Выступает за «Баффало Сейбрз» в Национальной хоккейной лиге.
 Фолк, Евгений (ум. 2003) — американский офтальмолог.
 Фолк, Ник (род. 1984) — американский футболист.
 Фолк, Рик (род. 1950) — канадский кёрлингист, двукратный чемпион мира.
 Фолк, Роберт (род. 1949) — американский композитор.
 Фолк, Чад (род. 1972) — канадский футболист.

Другое 
 Фолк-хистори — обобщённое название совокупности претендующих на научность, но не являющихся научными литературно-публицистических трудов и идейно-теоретических концепций на исторические темы.
 Фолк-ривайвл («фолк-возрождение») — тенденция молодых исполнителей к популяризации традиционной музыки своих предков.

См. также 
 Список жанров фолк-музыки
 Фальк
 Фолкнер (значения)
 Фольк